«Tripping the Live Fantastic» — первый официальный концертный альбом Пола Маккартни после «Wings over America». Материал для альбома был записан во время мирового тура Маккартни 1989—1990 годов в поддержку альбома «Flowers in the Dirt». 

Альбом был издан в октябре 1990 как тройной виниловый LP, а также в виде изданий на двух аудиокассетах и двух CD. Альбом поднялся в чарте Великобритании до 17-го места, в чарте США — до 26-го, оставался в чартах около года и был сертифицирован как «золотой». Также была издана сокращённая версия этого альбома — «Tripping the Live Fantastic: Highlights!» () и документальный фильм о туре, озаглавленный «Get Back». В этот же период Disney Channel снял документальный фильм «Paul McCartney: Going Home» ().

Об альбоме 

Документальное свидетельство большого успеха мирового турне пола Маккартни (The Paul McCartney World Tour), альбом Tripping the Live Fantastic включает в себя музыкальные номера за всю на тот момент карьеру Маккартни как музыканта — от знаменитых хитов, исполнявшихся The Beatles, до песен с его последнего на тот момент альбома Flowers in the Dirt, а также некоторые уникальные кавер-версии песен других авторов; на альбоме присутствуют и случайно сделанные во время настройки аппаратуры и репетиций группы на сцене (т. н. «саундчек») записи, что делает его ещё более «живым». Название альбома — аллюзия на фразу «tripping the light fantastic», означающая «танцевать или двигаться под музыкальный аккомпанемент»; исходно это строка из стихотворения L’Allegro английского поэта XV века Джона Мильтона.

Хотя некоторые критики посчитали альбом слишком «отполированным» и «гладким», Tripping the Live Fantastic до сих пор считается щедрым и приятным напоминанием о первом мировом туре Маккартни за более чем десять прошедших с предыдущего тура лет.

Несмотря на «перевернутое» написание авторского дуэта «Леннон — Маккартни» на альбоме Wings over America, Маккартни оставил это написание для «битловских» песен, звучащих на Tripping the Live Fantastic, в их первоначальном виде.

Немного позже, в ноябре 1990, была издана сокращённая версия этого альбома — Tripping the Live Fantastic: Highlights! ().

Альбом сопровождался выходом двух синглов, на сторонах «Б» которых были помещены также концертные записи, сделанные во время тура; но песен, вышедших на синглах, нет в альбоме, что делает эти синглы привлекательной «добычей» для коллекционеров.

Видео 
Также на видекассетах формата VHS был выпущен документальный фильм о туре, озаглавленный Get Back. Режиссёр фильма — Ричард Лестер, в 1960-х снимавший художественные фильмы с участием The Beatles: Вечер трудного дня и На помощь!.

В этот же период Disney Channel снял документальный фильм Paul McCartney: Going Home (). В фильме показан приезд Маккартни в Ливерпуль, где он на концерте в том числе представляет посвящение Джону Леннону, вышедшее на стороне «Б» сингла «All My Trials» — композицию из песен «Strawberry Fields Forever», «Help!» и «Give Peace a Chance».

Список композиций (издание на CD) 
Автор всех песен — Пол Маккартни, кроме указанных особо.

Диск 1

Диск 2

Над альбомом работали 
 Пол Маккартни — ведущий вокал, акустическая и электрогитара, бас-гитара, фортепиано, клавишные
 Линда Маккартни — клавишные, бэк-вокал
  — акустическая и электрогитара, бас-гитара, бэк-вокал
  — электрогитара, бэк-вокал
  — клавишные, бэк-вокал
  — барабаны, перкуссия

Технический персонал 
 Продюсеры: Пол Маккартни, , Peter Henderson
 Микширование: Боб Клиармаунтин
 Запись на концертах: Джефф Коэн (Jeff Cohen)
 Фотографии: Donald Christie, Ross Halfin, Guido Harari, Alan Silfen
 Оформление альбома: Peter Saville

Примечания

Ссылки 
 Paul McCartney — Tripping The Live Fantastic at Discogs

Концертные альбомы 1990 года
Концертные альбомы Пола Маккартни
Альбомы, спродюсированные Полом Маккартни
Альбомы, спродюсированные Бобом Клиармаунтином
Концертные альбомы Parlophone
Концертные альбомы EMI Records